America's Next Top Model – versione statunitense e originale dei Next Top Model

 Televisione
 
 Albania's Next Top Model – format albanese
 Asia's Next Top Model – format asiatico
 Australia's Next Top Model – format australiano
 Austria's Next Top Model – format austriaco